Кот учёный — скульптура в городе Калуге, изображающая  одноимённого литературного персонажа поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Была торжественно открыта в августе 2013 года.

Первоначально установленный на площадке рядом с монументом 600-летию основания города, памятник был подарен Калуге Управлением финансов на празднование 642-го дня рождения города. Автор композиции — скульптор из Обнинска Сергей Вячеславович Лопухов. На постаменте можно увидеть фигуру бронзового кота и бронзовую книгу, страницы которой переворачивает лапой сказочный персонаж. Общий вес монумента составляет 900 килограммов.

В июле 2019 года калужанам было предложено решить судьбу местонахождения памятника: оставить его на прежнем месте или перенести к зданию Калужского государственного университета. По результатам голосования было принято решение переместить скульптуру учёного кота к университету. Причиной переноса скульптуры стала низкая проходимость его предыдущего места установки. Помимо этого, нахождение около учебного заведения учёного кота более символично. Вместе с переносом произошло изменение и в облике кота — на нём появились очки.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Скульптуры 2013 года
Памятники Калуги
Учёный
Скульптуры литературных персонажей